Кастел:
 Кастел (Болгария) — село в Болгарии.
 Кастел (Гернси) — приход на острове Гернси.
 Кастел (имя) — мужское имя.

См. также 
 Кастл (значения).
 Кастелл